Il nome Nick Carter si può riferire a:

 Nick Carter – il personaggio principale, che esercita la professione di investigatore privato, di una serie di romanzi pubblicati dalla Street & Smith;
 Nick Carter – il protagonista di un fumetto di Bonvi, ispirato a questi romanzi, parodia dell'omonimo detective letterario creato da John Russel Coryell;
 Nick Carter – pseudonimo collettivo utilizzato fra il 1964 ed il 1990 da diversi scrittori statunitensi per firmare le storie dell'agente segreto Nick Carter
 Nick Carter – nome in codice N3, agente segreto dell'AXE, protagonista dei romanzi di spionaggio firmati Nick Carter 
 Nick Carter – membro del gruppo musicale statunitense Backstreet Boys;
 Nick Carter – rapper statunitense, meglio conosciuto come Murs;
 Nick Carter – film del 1939 diretto da Jacques Tourneur.